Кова́сненская и Харги́тская епа́рхия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Меркуря-Чук (Чиксереда). Входит в состав Трансильванской митрополии. Объединяет приходы и монастыри жудецов Ковасна и Харгита.

Правящий архиерей — епископ Ковасненский и Харгитский Андрей (Молдован) (с 15 февраля 2015 года).

История 
Создана 11 января 1994 года решением Национального церковного собрания. Жудец Ковасна был выделен из Сибиуской архиепископии, а жудец Харгита — из Епархии Алба-Юлии. Всего на территории новообразованной епархии проживало 100 тысяч православных христиан, причём в обоих жудецах они составляли меньшинство населения (25 % в Ковасне и 15 % в Харгите). 12 июля 1994 года первым епископом Ковасненским и Харгитским был избран архимандрит Иоанн (Сележан). 20 июля того же года состоялась его архиерейская хиротония, а 25 сентября — возведение на кафедру.

Благочиния 
На 2019 год приходы епархии разделены на четыре благочиния:
 Меркуря-Чук — 32 прихода
 Кэлимани — 18 приходов
 Сфынту-Георге — 50 приходов
 Бузэул-Трансилван — 14 приходов

Монастыри 
На 2019 год в епархии насчитывается 9 монастырь и 3 скита:
 Монастырь Доамней — женский, Харгита
 Монастырь Топлица — мужской, Харгита
 Монастырь Фэджецел — мужской, Харгита
 Монастырь Мэркуш — женский, Ковасна
 Монастырь Святого Николая — при епархиальном центре, Харгита
 Монастырь Извору-Мурешулуй — женский, Харгита
 Монастырь Валя-Маре — мужской, Ковасна
 Монастырь Сита-Бузэулуй — женский, Ковасна
 Монастырь Командэу — мужской, Ковасна
 Скит Думбрэвиоара — приписан к монастырю Топлица, Муреш
 Скит Гура-Изворулуй — приписан к монастырю Топлица, Харгита
 Скит Святого Власия Севастийского — Харгита

Архиереи 
 Иоанн (Сележан) (25 сентября 1994 — 28 декабря 2014)
 Андрей (Молдован) (с 15 февраля 2015 года)

Примечания 

Епархии Румынской православной церкви
Ковасна (жудец)
Харгита (жудец)
1994 год в Румынии
Трансильванская митрополия
Появились в 1990-е годы в Румынии
Организации, основанные в 1994 году